Seber ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Seber (1883–1945), deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Nikolaus V. Seber, Abt des Klosters Waldsassen von 1524 bis 1526

Siehe auch:
 Jolly-Seber-Methode, statistisches populationsbiologisches Modell für Fang-Wiederfang von Tieren in der ökologischen Forschung
 Seeber
 Sebert